Der Suzuki Kizashi ist das erste in der Mittelklasse positionierte Pkw-Modell des japanischen Automobilherstellers Suzuki. In Indien wurde der Wagen als Maruti Kizashi vertrieben. Ab Ende 2009 wurde das Modell als viertüriges Stufenheck in den USA angeboten. Die offizielle Vorstellung des Kizashi war zuvor im Sommer 2009 bei einer Suzuki-Präsentation in Kalifornien. 

Die europäische Markteinführung erfolgte Anfang 2010, während sie in Deutschland im September 2010 stattfand. Indirekt kann der in den USA als Suzuki Verona angebotene Chevrolet Evanda als Vorgängermodell des Kizashi angesehen werden.

Der Kizashi – der Name bedeutet auf Japanisch Omen – stellt das Spitzenmodell des Herstellers dar, dessen Sortiment zuvor nur aus kleineren Fahrzeugen einerseits und Geländefahrzeugen andererseits bestand.

Der Serienversion gingen insgesamt drei unterschiedliche Konzeptfahrzeuge voraus, von denen insbesondere die beiden ersten jedoch mit dem Serienfahrzeug kaum mehr als den Namen gemeinsam haben. Erst bei der Anfang 2008 auf der New Yorker Automesse vorgestellten dritten Studie handelte es sich um eine Stufenheck-Limousine, die jedoch noch deutlich anders gestaltet war.

Der Kizashi ist in zwei Versionen verfügbar, der normalen Version 2.4 4x2 MT mit Frontantrieb und Handschaltung und dem 2.4 4x4 CVT mit einem aus dem Suzuki SX4 stammenden Allradantrieb und einem stufenlosen Getriebe. Beide Versionen sind mit einem 2,4-l-Vierzylinder-Ottomotor mit 131 kW (178 PS) Leistung ausgestattet.

Die einzige Sonderausstattung des in der Grundversion 26.900 € teuren Wagens ist, abgesehen vom wählbaren Antrieb, eine Metallic-Lackierung. Alle anderen Merkmale inklusive eines Glas-Schiebedaches oder einer Sitzheizung sind serienmäßig.

Der Verkauf des Kizashi in Deutschland wurde im Juli 2015 eingestellt.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Zwischen 2010 und 2015 sind in der Bundesrepublik insgesamt 1.887 Kizashi neu zugelassen worden. 788 davon hatten Allradantrieb.

Weblinks

Einzelnachweise 

Fahrzeug der Mittelklasse
Limousine